Fok – wyraz ten może oznaczać:
 fok – w żeglarstwie.

 Osoby noszące nazwisko „Fok”
 Anatolij Fok – rosyjski wojskowy,
 Władimir Fok – rosyjski fizyk,
 Zygmunt Fok – polski aktor.